O Prêmio Globo de Melhores do Ano para Melhor Série é um prêmio anual destinado a melhor telenovela brasileira da TV Globo. A categoria foi apresentada pela primeira vez durante a 25ª edição da premiação.

Vencedores e indicados

Década de 2020

Resumo 
2 vitórias
 Sob Pressão (consecutivas)

2 indicações
 Arcanjo Renegado
 Sob Pressão

Prêmio Globo Melhores do Ano